La Dehesa puede hacer referencia a: 

 La Dehesa, un barrio de la comuna de Lo Barnechea (Santiago de Chile).
 La Dehesa, un barrio del municipio de Santa Cruz de La Palma, Canarias, España.
 La Dehesa, un barrio del municipio de Minas de Riotinto, Huelva, España.
 La Dehesa, una zona despoblada de la isla de El Hierro, Canarias, España.
 La Dehesa (Soneja), un Paraje Natural Municipal La Dehesa, que se localiza en el término municipal de Soneja en la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España.
 La villa romana La Dehesa, un yacimiento arqueológico en Las Cuevas de Soria, España.